

Zoologie 
Phalanger est le nom donné à des marsupiaux d'Océanie, :
 , un genre de la famille des Phalangeridae.
 Phalanger, nom vernaculaire donné à certaines espèces réparties dans plusieurs genres de l'ordre des .

Divers 
 Phalanger, un compilateur de langage PHP en CIL byte-code.

Voir aussi 
 Grande cape à peau de phalanger